A Qarabağ FK (egyéb ismert nevein: Garabagh FK, vagy Karabakh FK) egy azeri labdarúgócsapat, székhelye Ağdamban található, jelenleg az azeri élvonalban szerepel.

Korábbi elnevezései 
 1951–1968: Meszul
 1977–1982: Sefeg
 1982–1987: Kooperator
 1987–1992: Karabah
 1992–2001: Qarabağ
 2001–2004: Qarabağ-Azersun
 2004 óta jelenlegi nevén szerepel.

Története

A klubalapítástól a megszűnésig (1951–1968) 
A Qarabağ FK története egészen az 1951-es évig nyúlik vissza. Ebben az évben fejezték be az Agdami városi stadion építési munkálatait, amely egy professzionális labdarúgócsapat kiépítését szorgalmazta. Ennek köszönhető a Qarabağ FK elődjének a megalapítása, mely Meszul néven 1966-ban vett részt először a Szovjetunió azerbajdzsáni bajnokságában, majd a negyedik helyen zárt. Legnagyobb sikerét 1968-ban ezüstérmesként ünnepelte, azonban pénzügyi okok miatt a következő közel egy évtizedben nem indult.

Az újjászületéstől Azerbajdzsán függetlenségéig (1977–1991) 
A csapat 1977-ben Sefeg néven született újjá, majd 1982-ben több más városi klubbal egyesítették, és Kooperator néven képviselte Agdamot a szovjet labdarúgóéletben. 1987-ben FK Karabah néven vált ki, majd egy évvel később megnyerte az Azeri SZSZK labdarúgó-bajnokságát.

A Qarabağ FK-t az Azeri labdarúgó-szövetség az első független azeri labdarúgó-bajnokság élvonalába helyezte 1991-ben.

Az azeri labdarúgó-bajnokságokban (1992-2008) 
Az első független azeri labdarúgó-bajnokságban még a 4. helyen végzett, egy évvel később azonban már bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett. Az öröm azonban nem tartott sokáig, mivel Hegyi-Karabah területi hovatartozása miatt kipattant örmény–azeri-háború fordulópontjára érkezett: Agdam városa örmény ellenőrzés alá került, emiatt a klub hazai mérkőzéseit Bakıba helyezte át.

A kialakult helyzet nem látszódott a csapat teljesítményén, mely 1993-ban előbb a bajnokságot, később a kupát is megnyerte. A lelkesedés a következő szezonban sem csökkent, amely bajnoki ezüstéremig repítette a csapatot.

A kimagasló teljesítmény a következő két idényben visszaesni látszott, az agdami alakulat előbb a 4., később az 5. helyen zárt. Az 1996-os sikertelen kupadöntőn követően a bajnoki dobogó második fokáig küzdette fel magát, majd pénzügyi problémák miatt az azeri labdarúgás középcsapatai közé süllyedt.

Gurban Gurbanov éra (2008-tól) 
A 2008-09-es idény előtt az egykori játékos Gurban Gurbanovot nevezték ki vezetőedzőnek. Az ő vezetésével a Qarabağ FK az egyik legsikeresebb azeri labdarúgó klubbá vált. Sorozatban három bajnoki címet szereztek, illetve egymás után kétszer jutottak be az Európa-liga csoportkörébe, ez előtte csak egy azeri klubnak sikerült, illetve ott elsőként szereztek győzelmet, a FK Dnyipro Dnyipropetrovszk legyőzésével 2014. október 23-án. A 2014-15-ös idényben hazai szinten dupláztak, így az Azeri labdarúgó-szuperkupa is az övék lett. 2018-ban az ötödik bajnoki címüket szerezték meg.

Sikerei 
  Azerbajdzsán
 Azeri bajnokság (Premyer Liqası)
 Bajnok (9 alkalommal): 1993, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022
 Ezüstérmes (3 alkalommal): 1994, 1997, 2003
 Bronzérmes (4 alkalommal): 2002, 2004, 2010, 2011

 Azeri kupa
 Győztes (6 alkalommal): 1993, 2006, 2009, 2015, 2016, 2017
 Ezüstérmes (3 alkalommal): 1996, 1998, 2000

 Azeri szuperkupa
 Győztes (1 alkalommal): 2015

Eredményei

Nemzetközi szereplés

Összesítve

Szezonális bontásban 
{| class="wikitable"
! Idény
! Kupa
! Forduló
! Klub
! width="60" | 1. mérk.
! width="60" | 2. mérk.
! width="60" | Össz.
!
|-
| 1996–1997
| KEK
| Selejtező
|  MyPa
| align="center" | 0–1
| align="center" | 1–1 (h.u.)
| align="center" | 1–2
|
|-
| 1997–1998
| UEFA-kupa
| 1. selejtezőkör
|  Jablonec 97
| align="center" | 0–5
| align="center" | 0–3
| align="center" | 0–8
|
|-
| 1998–1999
| KEK
| Selejtező
|  FC København
| align="center" | 0–6
| align="center" | 0–4
| align="center" | 0–10
|
|-
| rowspan = "2" align = "center" | 1999
| rowspan = "2" | Intertotó-kupa
| 1. forduló
|  Makkabi Haifa
| align="center" | 2–1
| align="center" | 0–1
| align="center" | 2–2
|
|-
| 2. forduló
|  Montpellier
| align="center" | 0–3
| align="center" | 0–6
| align="center" | 0–9
|
|-
| 2004–2005
| UEFA-kupa
| 1. selejtezőkör
|  Dukla Banská Bystrica
| align="center" | 0–3
| align="center" | 0–1
| align="center" | 0–4
|
|-
| 2006–2007
| UEFA-kupa
| 1. selejtezőkör
|  Zimbru Chișinău
| align="center" | 1–1
| align="center" | 1–2
| align="center" | 2–3
|
|-
| rowspan="3" | 2009–2010
| rowspan="3" | Európa-liga
| 2. selejtezőkör
|  Rosenborg
| align="center" | 0–0
| align="center" | 1–0
| align="center" | 1–0
|
|-
| 3. selejtezőkör
|  Honka
| align="center" | 1–0
| align="center" | 2–1
| align="center" | 3–1
|
|-
| Rájátszás
|  Twente
| align="center" | 1–3
| align="center" | 0–0
| align="center" | 1–3
|
|-
| rowspan="4" | 2010–2011
| rowspan="4" | Európa-liga
| 1. selejtezőkör
|  Metalurg Szkopje
| align="center" | 4–1
| align="center" | 1–1
| align="center" | 5–2
|
|-
| 2. selejtezőkör
|  Portadown FC
| align="center" | 2–1
| align="center" | 1–1
| align="center" | 3–2
|
|-
| 3. selejtezőkör
|  Wisła Kraków
| align="center" | 1–0
| align="center" | 3–2
| align="center" | 4–2
|
|-
| Rájátszás
|  Borussia Dortmund
| align="center" | 0–4
| align="center" | 0–1
| align="center" | 0–5
|
|-
| rowspan="3" |2011-12
| rowspan="3" |Európa-liga
|1. selejtezőkör
|  Banga Gargždai
| align="center" | 4-0
| align="center" | 3-0
| align="center" | 7-0
|
|-
|2. selejtezőkör
|  EB/Streymur
| align="center" | 0-0
| align="center" | 1-1
| align="center" | 1-1 (i.g.)
|
|-
|3. selejtezőkör
|  Club Brugge
| align="center" | 1-0
| align="center" | 1-4
| align="center" | 2-4
|
|-
| rowspan="4" |2013-14
| rowspan="4" |Európa-liga
|1. selejtezőkör
| Metalurg Szkopje
| align="center" |  1-0
| align="center" |  1-0
| align="center" |  2-0
|
|-
|2. selejtezőkör
| Piast Gliwice
| align="center" |  2-1
| align="center" |  2-2 (h.u.)
| align="center" |  3-2
|
|-
|3. selejtezőkör
| Gefle
| align="center" |  1-0
| align="center" |  2-0
| align="center" |  3-0
|
|-
|Play-off
| Eintracht Frankfurt
| align="center" |  0-2
| align="center" |  1-2
| align="center" |  1-4
|
|-
| rowspan="6" |2014-15
| rowspan="2" |Bajnokok Ligája
|2. selejtezőkör
| Valletta FC
| align="center" |  1-0
| align="center" |  4-0
| align="center" |  5-0
|
|-
|3. selejtezőkör
| Red Bull Salzburg
| align="center" |  2-1
| align="center" |  0-2
| align="center" |  2-3
|
|-
| rowspan="4" |Európa-liga
|Play-off
| Twente
| align="center" |  0-0
| align="center" |  1-1
| align="center" |  1-1 (i.g.)
|
|-
|csoportkör
| AS Saint-Étienne
| align="center" |  0-0
| align="center" |  1-1
|
| rowspan="3" | 
|-
|csoportkör
| Internazionale
| align="center" |  0-0
| align="center" |  0-2
|
|-
|csoportkör
| Dnyipro Dnyipropetrovszk 
| align="center" |  1-2
| align="center" |  1-0
|
|-
| rowspan="6" |2015-16
| rowspan="2" |Bajnokok Ligája
|2. selejtezőkör
| Rudar Pljevlja
| align="center" | 0-0
| align="center" | 1-0
| align="center" | 1-0
|
|-
|3. selejtezőkör
| Celtic
| align="center" | 0-1
| align="center" | 0-0
| align="center" | 0-1
|
|-
| rowspan="4" |Európa-liga
|Play-off
| Young Boys
| align="center" | 1-0
| align="center" | 3-0
| align="center" | 4-0
|
|-
|csoportkör
| Tottenham Hotspur
| align="center" | 1-3
| align="center" | 0-1
|
| rowspan="3" | 
|-
|csoportkör
| Anderlecht
| align="center" | 1-0
| align="center" | 1-2
|
|
|-
|csoportkör
| AS Monaco
| align="center" | 0-1
| align="center" | 1-1
|
|
|-
| rowspan="6" |2016-2017
| rowspan="2" |Bajnokok Ligája
|2. selejtezőkör
| F91 Dudelange
| align="center" | 2-0
| align="center" | 1-1
| align="center" | 3-1
|
|-
|3. selejtezőkör
| Viktoria Plzeň
| align="center" | 1-1
| align="center" | 0-0
| align="center" | 1-1 (i.g.)
|
|-
| rowspan="4" |Európa-liga
|Play-off
| IFK Göteborg
| align="center" | 0-1
| align="center" | 3-0
| align="center" | 3-1
|
|-
|csoportkör
| Slovan Liberec
| align="center" | 2-2
| align="center" | 0-3
|
| rowspan="3" | 
|-
|csoportkör
| Fiorentina
| align="center" |  1-2
| align="center" |  1-5
|
|-
|csoportkör
| PAÓK
| align="center" | 2-0
| align="center" | 1-0
|
|-
| rowspan="6" |2017-18
| rowspan="6" |Bajnokok Ligája
|2. selejtezőkör
| SZK Szamtredia
| align="center" | 5-0
| align="center" | 1-0
| align="center" | 6-0
|
|-
|3. selejtezőkör
| Sheriff Tiraspol
| align="center" | 0-0
| align="center" | 2-1
| align="center" | 2-1
|
|-
|Play-off
| FC København
| align="center" | 1-0
| align="center" | 1-2
| align="center" | 2-2 (i.g.)
|
|-
|csoportkör
| Chelsea
| align="center" | 0-4
| align="center" | 0-6
|
| rowspan="3" | 
|-
|csoportkör
| AS Roma
| align="center" | 1-2
| align="center" | 0-1
|
|-
|csoportkör
| Atlético de Madrid
| align="center" | 0-0
| align="center" | 1-1
|
|-
| rowspan="3"| 2018-19
| rowspan="3"| Bajnokok Ligája
|1.selejtezőkör
| NK Olimpija Ljubljana
| align=center | 1-0
| align=center | 0-0
| align=center | 1-0
|
|-
|2.selejtezőkör
| FK Kukësi
| align=center | 0-0
| align=center | 3-0
| align=center | 3-0
|
|-
|3.selejtezőkör
| FK BATE Bariszav
| align=center | 0-1
| align=center | 1-1
| align=center | 1-2
|
|
|-

Jegyzetek

További információk 

 A Qarabağ FK hivatalos honlapja  , , 
 A Qarabağ FK adatlapja az uefa.com-on 
 A Qarabağ FK adatlapja az Azeri Labdarúgó-szövetség oldalán 

Azeri labdarúgócsapatok
1951-ben alapított labdarúgócsapatok